Алдоль может означать:
  — группа веществ
 Алдоль — другое название для 3-гидроксибутаналя, одного из них